Prinsessan Isabella av Danmark, grevinna av Monpezat (Isabella Henrietta Ingrid Margrethe), född 21 april 2007 i Köpenhamn, är en dansk prinsessa. Hon är kronprins Frederiks och hans hustru kronprinsessan Marys andra barn. Hon är nummer tre i tronföljden efter sin far och sin äldre bror, prins Christian av Danmark. Hon är även nummer 325 i den brittiska tronföljden.

Biografi
Den 26 oktober 2006 offentliggjorde det danska hovet att kronprinsparet väntade sitt andra barn. Hon föddes klockan 16.02 på Rigshospitalet i Köpenhamn och vägde 3350 gram och var 50 centimeter lång. Prinsessan Isabella är den första prinsessan att födas i Danmark sedan hennes fars yngsta moster, prinsessan Anne-Marie av Danmark (sedermera drottning Anna-Maria av Grekland), föddes 1946. Dagen efter Isabellas födelse avfyrades en salut med 21 kanonskott från Batteriet Sixtus i Köpenhamn och Kronborgs slott i Helsingör för att markera födseln, och samtidigt var det officiell flaggdag i Danmark.

Prinsessan Isabella döptes den 1 juli 2007 i Fredensborgs slottskyrka. Hennes faddrar är prinsessan Mathilde av Belgien, faderns kusin prinsessan Alexia av Grekland, doktor Nadine Johnston, överläkare Christian Buchwald, major Peter Heering samt hofjægermesterinde Marie Louise Skeel. 

Hon fick namnen Henrietta efter sin bortgångna mormor Henrietta Donaldson, Ingrid efter sin farmorsmor drottning Ingrid av Danmark (född prinsessa av Sverige) och Margrethe efter sin farmor, drottning Margrethe II.

I samband med sin 10:e födelsedag fick prinsessan Isabella sitt eget monogram.

Utbildning 
I augusti 2013 började Isabella sin skolgång på Tranegårdskolen i Gentofte kommun.

Anfäder

Externa länkar 
Prinsessan Isabella på det danska kungahusets webbplats

Källor 

Danska prinsessor
Huset Glücksburg
Huset Laborde de Monpezat
Personer i Danmark under 2000-talet
Födda 2007
Levande personer
Kvinnor